Галкино — упразднённый посёлок в Боготольском районе Красноярского края.

География 
Располагался на берегах реки Галкина (приток Чулыма), на расстоянии приблизительно 17 километров (по прямой) к юго-западу от города Боготола, административного центра района. Абсолютная высота — 317 метров над уровнем моря.

История 
Возник при Галкинском золотом прииске, действовавшем в период со второй половины 1930-х годов до 1950 года.
Исключён из учётных данных в 2001 году в связи с выездом (переселением) всех жителей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Боготольского района